Верниду́б — украинская фамилия.

Известные носители:
 Вернидуб, Виталий Юрьевич (род. 1987) — украинский футболист.
 Вернидуб, Пётр Данилович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Вернидуб, Юрий Николаевич (род. 1966) — советский и украинский футболист и тренер.

См. также 
 Вернидубов